Чухлинка — московский топоним:
 Чухлинка — бывшая деревня, вошедшая в состав Москвы.

См. также 
 Чухлинская

Источники 
 Улицы Москвы. Топонимический словарь-справочник. — М.: Наука, техника, образование, 2003. — С. 323.